CZ est un sigle, qui peut signifier :
 Condition Zéro, une version de Counter-Strike ;
 Česká Zbrojovka, un fabricant d'armes à feu et de motocyclettes (voir : Jawa (moto)) ;
 ChatZilla, un client IRC libre ;
 Changpeng Zhao, dont le surnom est CZ.

CZ est un code, qui signifie :
 République tchèque
 selon la norme ISO 3166-1 et la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques
 .cz est le domaine de premier niveau de la République tchèque

En aérodynamique, Cz correspond au Coefficient de portance.

cz est un bigramme  fréquent en polonais qui se prononce « tch ».

En bijouterie, une pierre précieuse CZ ou ZC est une pierre fabriquée en laboratoire. Le zircon cubique est un dioxyde de zirconium qui est synthétisé en laboratoire. Le nom indique que le zirconium a été produit en cristaux cubiques comme le diamant.

Code